Хребе́т Че́рского — горный хребет в Забайкальском крае России.

Протяжённость с юго-запада на северо-восток — около 650 км. На юго-западе хребет начинается в междуречье Ингоды и её правого притока Ушумуна. Далее продолжается на северо-восток в междуречье Ингоды и Оленгуя, а после пересечения Ингоды у города Читы занимает междуречье Каренги и Нерчи вплоть до истоков реки Делингды — правого притока Витима. 

Максимальная высота хребта наблюдается на горной перемычке с Яблоновым хребтом — гора Чингикан высотой 1644 м. По склонам произрастают как сосновые так и лиственные леса, в оврагах с преобладанием ели и пихты.

Хребет получил название в честь известного исследователя Сибири Ивана Черского.

Литература 
 Гранина А. Н., Обручев С. В. Названия в честь И. Д. Черского // И. Д. Черский: Неопубликованные статьи, письма и дневники: Статьи о И. Д. Черском и А. И. Черском. Иркутск: Иркутское кн. изд-во, 1956. С. 94.

Ссылки 
 
 .

Горные хребты Азии
Горные хребты Забайкальского края